USS New York je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS New York (1776) 
 USS New York (1800) 
 USS New York (1820) 
 USS New York (CA-2) 
 USS New York (LPD-21) 
 USS New York (BB-34)

New York